Delivery è un vocabolo della lingua inglese che significa consegna o distribuzione, principalmente di beni in ambito commerciale. Nell'uso corrente della lingua italiana è talvolta usato come sinonimo di consegna a domicilio.

Viene utilizzato anche in informatica per descrivere la fase, nell'ambito della realizzazione di un software o servizio informatico, di messa in produzione nell'ambiente di utilizzo definitivo.

Cinema 
Delivery – film del 2004 diretto da Nikos Panayotopoulos

Musica 
Delivery – gruppo musicale rock progressivo britannico
Delivery – singolo dei Babyshambles del 2007, dall'album Shotter's Nation

Altro 
Delivery Status Notification (DSN) – sistema creato per ricevere informazioni sullo stato di consegna di un messaggio e-mail
Delivery order – ordine e buono di consegna del commercio marittimo, con cui un venditore affida al capitano (Master) di una nave la merce venduta per trasportarla e consegnarla all'acquirente
Delivery Traffic Indication Message – messaggio internet con cui a un client viene indicato il traffico dati del proprio computer, per informarlo sulla presenza di dati multicast/broadcast e/o memorizzati nel buffer dell'Access Point